Human Nature (pel·lícula)
 Human Nature (grup de música)